202 km – przystanek kolejowy linii Żukowka – Rosław, w rejonie dubrowskim, w obwodzie briańskim, w Rosji
 202 km – przystanek kolejowy linii Uniecza – Złynka, w rejonie nowozybkowskim, w obwodzie briańskim, w Rosji